Зом () — фамилия. Известные носители:

 Зом, Рудольф (1841—1917) — немецкий юрист.
 Зом, Симон (род. 2001) — швейцарский футболист.